Krüppel steht für:

 Krüppel, Bezeichnung für einen Behinderten

 Krüppel (Einheit), ein Volumenmaß
Krüppel (Gen), Gen in Drosophila melanogaster

Krüppel ist der Familienname folgender Personen:

 Manfred Krüppel (* 1947), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer

Siehe auch:

 Die Krüppel, Gemälde von Pieter Brueghel dem Älteren